Pascaline est le nom donné à la calculatrice inventée par Blaise Pascal.
 Pascaline est un prénom féminin, principalement fêté le 17 mai. Il a pour formes masculines Pascal et Pascalin qui est l'équivalent du prénom féminin Pascaline.